У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 1990. се 33 европских репрезентација борило за 13 места на првенству које се одржало у Италији. Репрезентација Италије се директно квалификовала на првенство као домаћин. Квалификације су почеле 21. маја 1988. године а завршиле се 18. новембра 1989.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су постављене у три групе од четири екипа и четири од пет екипа. Победници група и другопласирани из група се директно квалификују за светско првенство. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних (ово не важи за репрезентације из групе која се буде састојала од шест екипа).

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Жреб 
Жреб је одржан 12. децембра 1987.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Поредак другопласираних из група од по четири тима

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1990.
 Светско првенство у фудбалу 1990.

Референце

Спољашње везе 
 Европске квалификације  
 Распоред и резултати

Чланци на ијекавици
УЕФА
1990
Сезона 1989/90. у УЕФА такмичењима